Tingle ist der Familienname folgender Personen:

 Sam Tingle (1921–2008), simbabwischer Formel-1-Rennfahrer
 Scott Tingle (* 1965), US-amerikanischer Astronaut